El Gran Premio de la República Checa de Motociclismo de 2012 (oficialmente bwin Grand Prix České Republiky) es la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2012. Tuvo lugar en el fin de semana del 24 al 26 de agosto de 2012 en el Autódromo de Brno, situado en la ciudad de Brno, Moravia, República Checa.

La carrera de MotoGP fue ganada por Dani Pedrosa, seguido de Jorge Lorenzo y Cal Crutchlow. Marc Márquez fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Thomas Lüthi y Pol Espargaró. La carrera de Moto3 fue ganada por Jonas Folger, Luis Salom fue segundo y Sandro Cortese tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de la República Checa de Motociclismo
Republica Checa
República Checa en 2012